Piotrowszczyzna to nazwa miejscowości w Polsce i na Białorusi.

Miejscowość na Białorusi 
 Piotrowszczyzna – wieś w rejonie mołodeckim obwodu mińskiego.
 Piotrowszczyzna – dawny folwark w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeckim, w sielsowiecie Gródek.
 Piotrowszczyzna – wieś w rejonie głębockim obwodu witebskiego.
Piotrowszczyzna – wieś obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Komaje.
Piotrowszczyzna – dawny zaścianek w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Tumiłowicze.
Piotrowszczyzna – chutor w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Ziabki.

Miejscowości na Litwie 

 Piotrowszczyzna  – dawna wieś w okręgu uciańskim, w rejonie wisagińskim.

Miejscowość w Polsce 
 Piotrowszczyzna – wieś w powiecie hajnowskim województwa podlaskiego.